Aidelsburger ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Aidelsburger (* 1987) deutsche Physikerin
 Nikolaus Aidelsburger (1936–2012), deutscher Kommunalpolitiker